Алекса́ндр Дуна́ев:
 Дунаев, Александр Викторович (род. 1969) — российский самбист.
 Дунаев, Александр Иванович (1934—2014) — лауреат Государственной премии СССР, Генеральный директор ФГУП «Главкосмос».
 Дунаев, Александр Леонидович (1920—1985) — советский театральный режиссёр, Народный артист РСФСР.